

Toponymie 
 Île Baltra

Patronymie 

 Mireya Baltra (1932-2022), sociologue et journaliste politique chilienne